AFAS steht für:

 AFAS Software, niederländisches Unternehmen
 Abteilung für Angewandte Systemanalyse, heute Institut für Technikfolgenabschätzung und Systemanalyse
afas steht für
 Archiv für alternatives Schrifttum, Archiv für Materialien der Neuen Sozialen Bewegungen in Deutschland

Abkürzung